Pystynen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1929), homme politique finlandais
, musicien de black metal finlandais

Homonymie de patronyme